USS Hunt — кораблі ВМС США.

 USS Hunt (DD-194) — ескадрений міноносець типу «Клемсон». На службі у складі ВМС США протягом 1920-1940 років, після чого був переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву «HMS Broadway (H90)». Ніс службу до 1945 року. У 1947 році виключений зі складу флоту і зданий на злам.
 USS Hunt (DD-674)  — ескадрений міноносець типу «Флетчер». На службі протягом 1943-1945 і 1951-1963 років. У 1974 виключений зі складу флоту, наступного року зданий на злам.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни